

Дмитров — місто, окружний центр, Московська область
 Дмитров — вузлова залізнична станція Савеловського напрямку і Великого кільця Московської залізниці в місті Дмитрові

 Дмитров Валерій Олексійович — майор служби цивільного захисту, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня
 Дмитров Олексей В'ячеславович (*1973) — Герой Російської Федерації

 «Дмитров» — футбольний клуб у Дмитрові
 «Дмитров» — хокейний клуб у Дмитрові
 «Дмитров» — російський дизель-електричний підводний човен проекту 877ЭКМ.

Див. також 
 Дмитрів (значення)
 Дмитровка
 Дмитрово
 Дмитровськ
 Дмитровська
 Дмитровське

Примітки